Secundair komt van het Latijn secundus, wat tweede betekent. De term wordt in de wetenschap gebruikt als synoniem van:

 in tweede orde
 minder belangrijk
 op de tweede plaats komend (de eerste plaats wordt dan "primair" genoemd).
 niet het originele (primair is het originele)
Bijvoorbeeld:
 Het Secundair of het Mesozoïcum, een tijdperk uit de geologie
 Secundaire winding (voor uitgaande stroom) van een elektrische wisselstroomtransformator
 secundair koolstofatoom
 secundair onderwijs, volgt op het primair (basis-)onderwijs.
 secundair kenmerk of secundaire eigenschap
 secundaire transmissie, secundaire aandrijving
 secundaire celwand
 secundaire kleur ontstaat door menging van primaire kleuren
 secundaire literatuur, behandelt de eigenlijke (primaire) literatuur

Terminologie